Liste der Kulturdenkmale in Seifersdorf steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Seifersdorf (Roßwein) in Seifersdorf, Roßwein, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Dippoldiswalde #Seifersdorf in Seifersdorf, Dippoldiswald, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Narsdorf #Seifersdorf in Seifersdorf, Narsdorf, Sachsen
 Liste der Kulturdenkmale in Wachau (Sachsen) #Seifersdorf in Seifersdorf, Wachau, Sachsen

Siehe auch:
 Liste der Kulturdenkmale in Waldhufen #Nieder Seifersdorf, Sachsen